Ловчий:

 Ловчий — организатор охоты, егермейстер, с XVI века придворный чин у великих князей и царей.
 Ловчий, Адам Герасимович (1921—1983) — старший сержант, кавалер ордена Славы 1-й степени.
 Ловчий, Андрей Яковлевич (в монашестве Александр; 1891—1973) — епископ Русской зарубежной церкви, архиепископ Берлинский и Германский.
 Ловчий, Николай Фёдорович (род. 1930) — доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии БССР.